Een overzicht van gemeenten in de Spaanse provincie A Coruña. In de eerste kolom staat het gemeentenummer, waarvan de eerste twee cijfers verwijzen naar de provincie met nummer 15000.

 
Coruna